Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Rabat 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Laura Pous Tió che ha battuto in finale Sandra Zaniewska 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Laura Pous Tió (Campionessa)
 Sandra Zaniewska (finale)
 Elica Kostova (semifinali)
 Michaela Hončová (quarti di finale)

 Pemra Özgen (semifinali)
 Tereza Smitková (primo turno)
 Andrea Gámiz (quarti di finale)
 Aleksandrina Najdenova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Rabat 2013